Ci'...nne' uno e... è un album dal cantante siciliano Brigantony, pubblicato nel 1993.

Tracce